Грибали — название нескольких населённых пунктов:
 Грибали — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Грибали — деревня в Островском районе Псковской области.